15-й чемпионат Европы по водным видам спорта прошёл с 5 по 12 сентября 1981 года в Сплите (Югославия). В нём приняли участие 803 спортсмена из 28 стран. Программа чемпионата включала в себя соревнования по плаванию, прыжкам в воду, синхронному плаванию и водному поло. Всего было разыграно 37 комплектов наград.

Медалисты

Плавание

Мужчины

Женщины

Прыжки в воду

Мужчины

Женщины

Синхронное плавание

Водное поло 
См. Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1981

Командный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта (мужчины)
 Результаты чемпионатов Европы по водным видам спорта (женщины)
 XV Чемпионат Европы 5-12 сентября 1981 г., Сплит (Югославия)

1981
Чемпионаты Европы в Югославии
Международные спортивные соревнования в Сплите
Спорт в Югославии в 1981 году
Сентябрь 1981 года
Чемпионаты Европы в 1981 году